George Homer Ives (1836-1863) – criminale statunitense
 George Edward Ives (1845-1894) – musicista statunitense
 George Cecil Ives (1867-1950) – poeta anglo-tedesco
 George Ives (1926-2013) – attore statunitense